St. Gordian und Epimachus sind zwei frühchristliche Märtyrer und Patrone folgender Kirchen in Bayern:

im Landkreis Unterallgäu:
 St. Gordian und Epimachus (Legau)
 St. Gordian und Epimachus (Frechenrieden)
 St. Gordian und Epimachus (Memmingerberg)
 St. Gordian und Epimachus (Pleß)

im Landkreis Ostallgäu:
 St. Gordian und Epimachus (Stöttwang)